Bahr může být:

 Bahr (jednotka) – stará jednotka délky používaná v Íránu

příjmení
 Florian Josef Bahr (1706–1771) – jezuitský kněz a misionář
 Hermann Bahr (1863–1934) – rakouský spisovatel, novinář, dramatik, divadelní a literární kritik